O Ministério das Infraestruturas e da Habitação é um departamento do Governo de Portugal - XXIII Governo Constitucional - responsável pela tutela e execução das políticas públicas respeitantes às atividades económicas, especialmente no que diz respeito aos setores das obras públicas e à habitação.

Infraestruturas e da Habitação